Llocs:
 Sala blanca, sala especialment dissenyada per a obtenir baixos nivells de contaminació
 Sala d'armes
 Sala d'espera, estança on els passatgers, pacients, clients, etc d'un servei, s'esperen
 Sala d'exposició
 Sala d'operacions sala d'hospital on es practiquen intervencions quirúrgiques
 Sala de cinema, sala on es projecten pel·lícules
 Sala de festes, local amb pista de ball i escenari per a actuacions, amb servei de bar
 Sala de reunions, habitació habilitada per a reunions singulars com ara les de negocis
 Sala capitular, estança d'un monestir
 Sala d'estar, peça d'un habitatge on se sol fer vida en comú
 Toponímia:
 Sala (Tingitana), antiga ciutat de Mauritània Tingitana
 Sala (Letònia), capital al municipi de Sala (Letònia)
 Municipi de Sala, municipi de Letònia
 Sala (Lusitània)
 Sala (Suècia), localitat sueca del Comtat de Västmanland
 Sala (Guinea-Bissau)
 Sala al Barro, part al municipi italià de Galbiate, a la província de Lecco (Llombardia)
 Sala Baganza, municipi italià de la província de Parma (Emília-Romanya)
 Sala Biellese, municipi italià de la província de Biella (Piemont)
 Sala Bolognese, municipi italià de la província de Bolonya (Emília-Romanya)
 Sala Comacina, municipi italià de la província de Como (Llombardia)
 Sala Consilina, municipi italià de la província de Salern (Campània)
 Sala Iscuya (Argentina)
 Sala Montferrato, municipi italià de la província d'Alessandria (Piemont)
 La Sala (Avairon), municipi del departament francès de l'Avairon (Migdia-Pirineus)
 La Sala (el Pla del Penedès), municipi de la comarca de l'Alt Penedès
 La Sala (Foixà), veïnat de Foixà (Baix Empordà)
 La Sala (Gard), municipi del departament francès del Gard (Llenguadoc-Rosselló)
 La Sala (Losera), municipi del departament francès de la Losera (regió de Llenguadoc-Rosselló)
 La Sala de Comalats, nucli de població agregat al municipi de Passanant i Belltall (Conca de Barberà)
 La Sala Gran, monument al municipi del Papiol (Baix Llobregat)
 La Sala-las-Aups, municipi francès al departament dels Alts Alps i a la regió de Provença 
 Cantó de La Sala, cantó francès del departament de l'Avairon (regió de Migdia-Pirineus)
 Cantó de La Sala (Gard), cantó francès del departament del Gard (regió del Llenguadoc-Rosselló)
 Font de la Sala (l'Estany), font al municipi de l'Estany (Moianès)
 Illa Sala y Gómez, pertanyent a l'Illa de Pasqua (Xile)
 La Vinya de la Sala paratge al municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Muntanya de la Sala, muntanya al límit dels municipis de Monistrol de Calders 
 Plans de la Sala (Castellcir), planes al municipi de Castellcir (Moianès)
 Riera de la Sala (Castellterçol), riera que discorre pel municipi de Castellterçol (Moianès)
 Serra de la Sala, serra entre els municipis de Sant Mateu de Bages i de Súria (Bages)
 Serrat de la Sala muntanya d'Artés a la comarca del Bages
 Edificis:
 La Sala (Castellterçol), masia al municipi de Castellterçol (Moianès)
 La Sala (Folgueroles), masia a Folgueroles (Osona)
 La Sala (Jorba), santuari de Santa Maria de la Sala, al municipi de Jorba (Anoia)
 La Sala (Llobera), masia al municipi de Llobera (Solsonès)
 La Sala (Sant Mateu de Bages), església i masia al municipi de Sant Mateu de Bages
 La Sala (Viladrau), masia al municipi de Viladrau (Osona)
 La Sala de Fonollet, mas al municipi de Casserres (Berguedà)
 La Sala de Linya, masia al municipi de Navès (Solsonès)
 La Sala de Sant Llogari, masia al municipi de Castellterçol (Moianès)
 Castell de la Sala de Comalats, castell del nucli de població de La Sala de Comalats (municipi de Passanant i Belltall, Conca de Barberà)
 Fortalesa de la Sala, construcció a Vilallonga de Ter
 la Sala (les Llosses), masia
 Biografies:
 Sala o Sal·la, bisbe d'Urgell 
 Alfons Sala i Argemí, industrial, advocat i polític català
 Andreu Sala, escultor barroc català
 Antoni Sala, prevere, compositor i mestre de capella de la catedral de Lleida
 Antoni Sala, filòsof aranès del segle XVI
 Avelino Sala (Gijón, 1972), artista
 Bartomeu Sala
 Benet de Sala i de Caramany, monjo, bisbe i cardenal
 Carles Sala i Joanet, escriptor i polític català
 Claudio Sala, futbolista italià
 Gaspar Sala i Berart, escriptor i polític català
 Joan Sala, diversos personatges
 Jordi Sala Lleal, dramaturg, professor i traductor teatral català
 Josep Maria Sala-Valldaura
 Josep Sala Tarragó, fotògraf i grafista català
 Lluís Sala i Balust, sacerdot, teòleg i historiador català
 Mercè Sala i Schnorkowski, economista i política catalana
 Pascual Sala Sánchez (València, 1935), jurista espanyol
 Pep Sala, músic i cantant català, antic membre del grup Sau
 Pere Joan Sala, cabdill dels remences
 Robert Sala i Ramos, arqueòleg català
 Xavier Sala i Martín, professor i economista català
 Arquitectura:
 Sala de les Cent Columnes, gran porxo del Parc Güell de Barcelona
 Sala Augusta (Maó), sala teatral de Maó (Menorca)
 Sala Bagdad, local d'espectacles eròtics de Barcelona
 Sala Parés, galeria d'art de Barcelona
 Sala Beckett, teatre de Barcelona
 Sala Gaspar, galeria d'art de Barcelona
 Sala Imperio, antiga sala d'espectacles de Barcelona
 Sala La Planeta, espai teatral de Girona
 Sala Mercè (Barcelona), antic local d'espectacles de Barcelona
 Sala Mozart (Barcelona), antiga sala de concerts i cinema de Barcelona
 Sala Muncunill, sala d'exposicions de Terrassa (Vallès Occidental)
 Sala Muntaner, espai teatral de Barcelona
 Sala Palatului, sala de concerts, reunions i conferències de Bucarest (Romania)
 Sala Razzmatazz, discoteca i sala de concerts de Barcelona
 Sala Rovira, galeria d'art de Barcelona
 Espai Mercè Sala, sala d'exposicions de TMB